Омелянович-Павле́нко — українське подвійне прізвище.

Відомі носії 

 Омелянович-Павленко Михайло Володимирович (1878—1952) — полковник російської армії, генерал-полковник Армії УНР.
 Омелянович-Павленко Іван Володимирович (1881—1962) — полковник російської армії, командир Сердюцького Лубенського полку, кошовий Харківського козацького коша, командир Окремої кінної дивізії армії УНР, генерал-хорунжий Армії УНР.